Orania može označavati:
 Orania (Animalia) Pallary, 1900, rod mekušaca iz porodice Muricidae
 Orania (Plantae) Zipp., biljni rod iz porodice Arecaceae